Michele Garabello – calciatore italiano
 Valentino Garabello – calciatore italiano